The Gathering Storm est une biographie télévisée de 1974 sur la vie de Churchill de 1936 à 1940.

Il s'agit d'une coproduction de la BBC et de la NBC, où Richard Burton joue Winston Churchill et Virginia McKenna Clementine Churchill.

Le film est passé à la télévision britannique sous le titre Walk With Destiny et bien qu'il porte le même titre à peu de ressemblance avec le The Gathering Storm (film, 2002).

Liens externes 

Téléfilm britannique des années 1970
Téléfilm diffusé en 1974
Téléfilm dramatique
Téléfilm biographique
Film biographique sur une personnalité politique
Winston Churchill au cinéma
Téléfilm de la BBC